SAQ, Saq och saq kan syfta på

Geografi 
 SAQ – IATA-koden för en flygplats vid Nicholls Town, Andros Island, Bahamas, se San Andros Airport 
 Saq – äldre namn för en stad på Krimhalvöns västkust, Ukraina, se Saky

Berg 
 Jabal Abū Şaq‘ah är ett berg i Jordanien.
 Jibāl Abū Şaq‘ah är en bergskedja i Jordanien. 
 Kūh-e Sāq Darreh är ett berg i Iran.
 Kūh-e Sārem Sāq är ett berg i Iran.
 Qārat Abū Sāq är en kulle i Egypten.
 Ra's as Sāq är en kulle i Libyen.
 Tallat ‘Ayn Sāq är en kulle i Syrien.

Dalar 
 Darreh-ye Sāq Shūl är en dal i Iran.
 Darreh-ye Bāghīr Sāq är en dal i Iran.

Källor 
 ‘Ayn Sāq är en källa i Syrien.
 Darreh-ye Khvājeh Sāq flera periodiska vattendrag i Afghanistan.

Övrigt 
 SAQ – anropssignal för ultralångvågsändaren i Varbergs kommun, se Radiostationen i Grimeton